Махму́дов — фамилия.

Известные носители 
 Махмудов, Азизулло (род. 1988) — узбекистанский футболист.
 Махмудов, Алишер (род. 1986) — узбекистанский футболист.
 Махмудов, Аложан (род. 1970) — киргизский футболист.
 Махмудов, Анвар (род. 1963) — советский и узбекистанский футболист.
 Махмудов, Арзи (1910—1970) — советский политический деятель.
 Махмудов, Арсланбек Русланович (род. 1989) — российский боксёр-профессионал.
 Махмудов, Аскар (род. 1976) — таджикистанский футболист.
 Махмудов, Ахмед Абдуррауф оглы (1926—2002) — советский азербайджанский агроном, Герой Социалистического Труда.
 Махмудов, Вахид (род. 1957) — советский и азербайджанский футболист.
 Махмудов, Вахид (род. 1965) — азербайджанский футболист.
 Махмудов, Гахир (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Махмудов, Давронмирза (род. 1973) — узбекистанский футболист.
 Махмудов, Джура (1915—1987) — Герой Советского Союза.
 Махмудов, Дильмурат (род. 1994) — узбекистанский футболист.
 Махмудов, Дильшод Махамаджанович (род. 1982) — узбекский боксёр.
 Махмудов, Ибрагим Махмудович (1923—2004) — старший чабан, Герой Социалистического Труда.
 Махмудов, Искандар Кахрамонович (род. 1963)— российский предприниматель, основатель и президент УГМК.
 Махмудов, Кенан (род. 1975) — азербайджанский футболист.
 Махмудов, Махкам Азамович (род. 1957) — председатель Конституционного суда Таджикистана (с 2009).
 Махмудов, Махмуд Гаджулаевич (род. 1953) — российский политический деятель, депутат Государственной Думы IV созыва.
 Махмудов, Муйддин (род. 1975) — таджикистанский футболист.
 Махмудов, Мурад Набиевич (1930—2018) — советский и азербайджанский учёный.
 Махмудов, Мустафа Гаджи Муса оглы (1878—1937) — азербайджанский педагог, депутат Государственной думы II созыва.
 Махмудов, Мухаммед-Галей (1824—1891) — преподаватель восточной каллиграфии, мастер книжной миниатюры, педагог, статский советник.
 Махмудов, Насыр (1913—1987) — советский политический деятель.
 Махмудов, Низами Тофиг оглы (род. 1985) — азербайджанский борец вольного стиля и регбист.
 Махмудов, Рафаэль (род. неизвестно) — азербайджанский футболист.
 Махмудов, Рашад Мамедкули оглы (род. 1974) — азербайджанский хирург, доктор медицинских наук, депутат Национального собрания Азербайджана V, VI созыва, заслуженный врач Азербайджана.
 Махмудов, Рожан (1925—1943) — Герой Советского Союза.
 Махмудов, Сабит Керим оглы (Сабит Рахман; 1910—1970) — азербайджанский советский писатель, драматург и сценарист.
 Махмудов, Самед (род. 1984) — азербайджанский футболист.
 Махмудов, Сафарбек (род. 1973) — таджикистанский футболист.
 Махмудов, Тарлан (род. 1978) — азербайджанский футболист.
 Махмудов, Увайс Багавдинович (1938—2012) — российский нейрохирург.
 Махмудов, Фархад Бахадырович (род. 1972) — российский актёр.
 Махмудов, Хайрулло (род. 1985) — узбекистанский футболист.
 Махмудов, Хамро — председатель Андижанского облисполкома.
 Махмудов, Хомид Саидович (1900—1977) — актёр и режиссёр, театральный деятель, основоположник таджикского профессионального театра.
 Махмудов, Хуршед Асламович (род. 1982) — таджикский футболист.
 Махмудов, Шакир (род. 1969) — таджикский футболист.
 Махмудов, Шамиль Гумерович (более известен как Шамиль Анак; 1928—2005) — советский поэт и переводчик, заслуженный работник культуры БАССР.
 Махмудов, Шарафутдин Зелялетдинович (1853—1932) — депутат ІII Государственной Думы.
 Махмудов, Эльдар Ахмед оглы (род. 1956) — министр национальной безопасности Азербайджана, генерал-лейтенант.
 
 Махмудов, Ягуб Микаил оглы (род. 1939) — азербайджанский историк и политик.
 Махмудов, Ялчин (род. 1973) — азербайджанский футболист.

Махмудова 
 Махмудова, Наима Махмудовна (1928—2017) — узбекский врач, государственный и общественный деятель. Депутат Совета Национальностей Верховного Совета СССР 10 и 11 созывов.
 Махмудова, Тамилла Захид кызы (1931—2014) — советская пианистка, педагог, народная артистка Азербайджанской ССР.
 Махмудова, Фатма Ягуб кызы (род. 1954) — советская и азербайджанская актриса, театральный деятель, народная артистка Азербайджана.
 Махмудова, Феруза Юлдашевна (род. 1975) — узбекская женщина-дипломат.
 Махмудова, Аминабону (1910—1978) — поэтесса, одна из организаторов Союза писателей Таджикистана. Жена основоположника таджикского профессионального театра Хомида, Саидовича Махмудова.

Махмадов 
 Махмадов, Зафар Мирназарович (1987) — российский дзюдоист.

Двойные фамилии 
 Махмудов-Кацранский, Эфенди Махмудович (1893—1975) — революционер, борец за установление Советской власти в Азербайджане и Дагестане.